Plusieurs comtes de Blois se prénommèrent Eudes.

Eudes  de Blois († ),
Eudes II de Blois, († ).